Тучинов — фамилия; имеет женскую форму Тучинова.
 Тучинов, Гармажап Дабаевич — бригадир проходчиков шахты № 2/5 Гусиноозёрского рудоуправления Селенгинского аймака, Герой Социалистического Труда.
 Тучинов, Тимур Гонгорович (род. 1987) — российский стрелок из лука-паралимпиец, двукратный Паралимпийский чемпион 2012.